Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 

 327e régiment d'infanterie

Homonymie d'unités militaires